SGI peut faire référence à :
 Silicon Graphics, un constructeur informatique américain ;
 Stargate Infinity, série télévisée ;
 Soka Gakkai internationale, mouvement laïque du bouddhisme de Nichiren ;
 Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, voir Bourse régionale des valeurs mobilières ;
 code IATA de la base  au Pakistan ;
 SGI Consulting, un groupe luxembourgeois d'ingénierie de maîtrise d'œuvre.

Voir aussi 
 Modèles de stations de travail de Silicon Graphics:
 SGI Octane, SGI Octane 2
 SGI Onyx2
 SGI Crimson
 SGI O2
 SGI Fuel

 Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), en France.

Notes, sources et références